Le patronyme , Massein, Massinon, Massinond, Masion, Massion, , Massillon,  ou Massiot est une forme flatteuse de .

 Jean-Baptiste Massillon (1663-1742), orateur sacré et homme d'Église français 
 Bruno-Philibert Audier-Massillon, député aux États généraux de 1789 
 Massillon (Ohio), une ville de l'Ohio : son nom est un hommage à Jean-Baptiste Massillon (1663-1742)

 École Massillon (Paris, ) : porte le nom de Jean-Baptiste Massillon (1663-1742)
 Rue Massillon (Paris, , île de la Cité) : porte le nom de Jean-Baptiste Massillon (1663-1742)
 Rue Massilon à Nantes, porte également le nom de Jean-Baptiste Massillon.)